Kamejama může být:
 Kamejama (císař) (1249–1305) – japonský císař v letech 1259–1274
 Kamejama (město) – město v prefektuře Mie v Japonsku